Science Citation Index
Shipping Corporation of India
SCI (način rada u digitronima)
Scalable Coherent Interface
Zračna luka Paramillo, IATA kod SCI
Seamen's Church Institute of New York and New Jersey